Норма́льная фо́рма:
 Нормальная форма в базах данных — свойство отношения в реляционной модели данных.
 Нормальная форма в математике — в каком-либо смысле простейший либо канонический вид, к которому объект приводится преобразованиями, например:
 Жорданова нормальная форма матрицы;
 Дизъюнктивная и Конъюнктивная нормальные формы формулы в булевой логике;
 Формальная нормальная форма Пуанкаре-Дюлака векторного поля в окрестности его особой точки;
 Резонансная нормальная форма Левелля фуксовой особой точки линейного дифференциального уравнения с комплексным временем.
 Нормальная форма числа с плавающей запятой.